Amida (Armènia), antiga ciutat d'Àsia Menor
 Amida (compost químic)
 Amida (videojoc), videojoc de Game Boy
 Amida (buda), buda del budisme Mahayana també conegut com a Amitabha